«Хранитель» — это название имеют несколько фильмов:
 «Хранитель» — фильм 1976 года с Кристофером Ли в главной роли, реж. Т.Й. Дрэйк (Канада)
 «Хранитель» — фильм 2001 года с Сэмом Ниллом в главной роли, реж. Ральф Зиман (Дания, Великобритания, Нидерланды, Чехия)
 «Хранитель» — фильм 2004 года с Дэннисом Хоппером в главной роли, реж. Джералд Санфорд (Канада, Великобритания)
 «Хранитель» — фильм 2009 года с Стивеном Сигалом.
 «Хранитель» — фильм 2012 года режиссёра и актёра Тиля Швайгера.
 «Хранитель» — фильм 2017 года с Муратом Мукажановым в главной роли, реж. Ермек Турсунов (Казахстан)

См. также 
 «Опекун» — фильм 1990 года с Дженни Сигроув в главной роли, реж. Уильям Фридкин (США)
 «Хранитель пламени» — фильм 1942 года с Спенсером Трейси в главной роли, реж. Джордж Кьюкор (США)
 «Хранитель города» — фильм 1991 года с Луис Госсетт-младший в главной роли, реж. Бобби Рот (США)
 «Хранитель: Легенда об Омаре Хайяме» — фильм 2005 года с Ванессой Редгрейв в главной роли, реж. Кайван Машеяк (США)
 «Хранитель Желаний» — фильм 2006 года с Рикардо Варгасом в главной роли, реж. Мартин Уайтхед (США)